Pilgrim (aartsbisschop), aartsbisschop van Keulen 1021-1036
 een groep Engelse Puriteinen, zie Pilgrim Fathers
 een muziekalbum van Trion, zie Pilgrim (album)
 pilgrim (hop), een hopvariëteit
 het Engelse woord voor pelgrim